Bleichsteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Bleichsteiner (1879–1963), österreichischer Maler
 Robert Bleichsteiner (1891–1954), österreichischer Ethnologe